Lezo kan syfta på:

 Lezo, Filippinerna – en kommun i Filippinerna
 Lezo (kommun i Spanien, Baskien, Gipuzkoa, lat 43,33, long -1,89) – en kommun i Spanien
 Lezo (kommunhuvudort) – huvudort för kommunen i Spanien